Сергей Владимирович Табельский – прокурор Краснодарского края. Государственный советник юстиции 2-го класса. Почётный работник прокуратуры Российской Федерации, Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации.

Биография 
Сергей Владимирович Табельский родился 23 января 1967 году в Оренбургской области.

В 1993 году окончил Свердловский юридический институт.

С 1992 года по 2009 год работал в прокуратуре Оренбургской области: стажером, помощником, старшим помощником, заместителем прокурора г. Новотроицка, прокурором Светлинского района, г. Новотроицка, заместителем прокурора Оренбургской области.

С 2009 года по 2013 год был прокурором Республики Калмыкия. На этом посту его сменил прокурор Алексей Самсонов.

С 2013 года  по 2017 год – прокурор Калининградской области.

С марта 2017 года служит прокурором Краснодарского края.

Проживает в городе Краснодаре.

Семья 
Женат, отец троих детей.

Награды 

 заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации, 
 орден Почета (2021),
 медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 
 почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
 нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», 
 медаль Руденко.

Звания 
Государственный советник юстиции 2-го класса

Отзывы 
Немало вопросов местных депутатов вызывал экстренный перевод Табельского в Калмыкию, в Калининградской области Табельский характеризовался исключительно с лучшей стороны, в том числе и местными депутатами, он запомнился человеком веселым, коммуникабельным. 
Сергея Табельского характеризуют также как человека, «который может наладить конструктивную работу с главой региона, не подпадает под его влияние и принимает взвешенные кардинальные решения на основе веских доказательств».
Для себя прокурор Кубани Сергей Табельский главным назвал борьбу с «коррумпированными спецсубъектами», а также выделил три основных направления - проблемы со свалками, очистными сооружениями и большое количество дольщиков, которые не могут получить свое жилье.

Цитаты 
Табельский, памятуя про «нехорошую квартиру» прежнего прокурора Калининградской области Зиныка, говорил следующее:
Могут завтра сказать: «Давай, до свиданья!», вполне. Это уже зависит от руководства, куда направят. А, может быть, останусь и здесь навсегда. Может быть, и понравится. Но квартиру придётся сдать в любом случае.

Примечания 

Юристы России
Персоналии по алфавиту
Государственные советники юстиции 2-го класса